Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1997 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 12 квітня по 21 квітня 1997 року в польських містах Катовиці та Сосновець.

Підсумкова таблиця

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1997 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
1997 у Польщі
Квітень 1997